Novak Djokovic vann de tre senaste gångerna, men förlorade mot Stanislas Wawrinka i kvartsfinalen.

Åtta seedade Stanislas Wawrinka vann titeln efter att ha besegrat Rafael Nadal i finalen.

Seedning

  Rafael Nadal (Final)
  Novak Djokovic (Kvartsfinal)  David Ferrer (Kvartsfinal)  Andy Murray (Kvartsfinal)  Juan Martín del Potro (Andra omgången)  Roger Federer (Semifinal)  Tomáš Berdych (Semifinal)  Stanislas Wawrinka (Mästare)
  Richard Gasquet (Tredje omgången)  Jo-Wilfried Tsonga (Fjärde omgången)  Milos Raonic (Tredje omgången)  Tommy Haas (Första omgången, avbröt matchen p.g.a. axelskada)  John Isner (Första omgången, avbröt matchen p.g.a. fotskada)  Mikhail Youzhny (Andra omgången)  Fabio Fognini (Fjärde omgången)  Kei Nishikori (Fjärde omgången)
  Tommy Robredo (Fjärde omgången)
  Gilles Simon (Tredje omgången)
  Kevin Anderson (Fjärde omgången)
  Jerzy Janowicz (Tredje omgången)
  Philipp Kohlschreiber (Lämnade walkover p.g.a. knäseneskada)
  Grigor Dimitrov (Kvartsfinal)
  Ernests Gulbis (Andra omgången)
  Andreas Seppi (Andra omgången)
  Gaël Monfils (Tredje omgången)
  Feliciano López (Tredje omgången)
  Benoît Paire (Tredje omgången)
  Vasek Pospisil (Tredje omgången, lämnade walkover p.g.a. ryggskada)
  Jérémy Chardy (Tredje omgången)
  Dmitry Tursunov (Andra omgången)
  Fernando Verdasco (Andra omgången)
  Ivan Dodig ''(Andra omgången, avbröt matchen p.g.a. kraftig kramp)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

Källor

Australiska öppna 2014